Эль-Кампильо — топоним:
Эль-Кампильо (Уэльва) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия.
Эль-Кампильо (Вальядолид) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
Эль-Кампильо-де-ла-Хара — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.